Augskallen ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Augskallen (1938 bis 1946: Güldenflur), Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, seit 1946: Kalatschejewo, Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 historischer Name des Dorfes Auxkallen (1938 bis 1946: Hoheninster), Kreis Insterburg, seit 1946: Jasnopolskoje, Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland